Newport est le nom de nombreuses villes dans le monde ; c'est aussi le nom d'un scientifique anglais (George Newport (1803-1854), entomologiste) et d'une société américaine de cigarettes ().

En tant que toponyme (proche du néerlandais Nieuwpoort), on le trouve :

Au Royaume-Uni

Newport, municipalité ayant le statut de « cité », située dans le comté de Gwent :
 Newport County AFC, club de football évoluant en ligue de Conférence-Sud
 Newport Gwent Dragons, équipe de rugby à XV évoluant en Ligue celtique
 Newport RFC, équipe de rugby à XV évoluant en Welsh Premier Division
 Newport, communauté située dans le comté du Pembrokeshire

Newport-on-Tay

Newport (Shropshire)
Newport (Essex)

Newport (île de Wight)

En Irlande 
 Newport (comté de Mayo)
 Newport (comté de Tipperary)

Au Canada 
 Newport (Gaspésie), ancienne municipalité en Gaspésie, Québec
 Newport (Estrie), municipalité en Estrie, Québec
 Newport, communauté de l'Île-du-Prince-Édouard.
 Rivière Newport (rivière Eaton Nord), une rivière de la MRC du Le Haut-Saint-François, en Estrie, au Québec

Aux États-Unis 
 Newport (Arkansas) ;
  ;
 Newport (Delaware) ;
  ;
 Newport (Indiana) ;
 Newport (Kentucky) ;
 Newport (Maine) ;
  ;
  ;
 Newport (Minnesota) ;
 Newport (Nebraska) ;
 Newport (New Hampshire) ;
 Newport (New York) ;
 Newport, village de l’État de New York ;
  ;
 Newport (Caroline du Nord) ;
  ;
  ;
  ;
 Newport (Oregon) ;
 Newport (Pennsylvanie) ;
 Newport (Rhode Island) ;
 le tournoi de Newport est un tournoi de tennis qui se déroule dans cette ville ;
 Newport (Caroline du Sud) ;
 Newport (Tennessee) ;
 Newport (Vermont) ;
  ;
  ;
  ;
  ;
 Newport (Washington) ;
  .

On le trouve aussi en situation qualificative : 
 Newport Beach (Californie)

En Australie

Voir aussi